Die Abkürzung WDI steht für:
 Walt Disney Imagineering
 Wind Direction Indicator (Windrichtungsanzeiger)
 World Development Indicators der Weltbank
 Westfälische Drahtindustrie
 Aktienkürzel der Wirecard AG

WDI